Чемпионат Европы по биатлону 2007 года (; ) прошёл в болгарском городке Банско с 21 по 25 февраля 2007.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров 

Чемпионаты Европы по биатлону
2007 год в биатлоне
Банско
Чемпионаты Европы в Болгарии
Февраль 2007 года
Спорт в Болгарии в 2007 году
биатлон
Международные соревнования по биатлону в Болгарии